Андро́пов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Андропов Юрій Володимирович — (*15 червня 1914—†9 лютого 1984) — радянський партійний і державний діяч.
 Андропов Володимир Павлович — народний артист Росії, диригент, художній керівник сценічного оркестру Большого театру.

 Андро́пов — назва міста Рибінськ в 1984–1989 роках.

Російські прізвища